OFC-mästerskapet i futsal 2016 var det elfte oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Fiji där sex länder deltog. Turneringen vanns av Salomonöarna före Nya Zeeland och Tahiti.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor

2016
Futsal i Fiji
Futsalåret 2016
2016 i Fiji
Internationella sportevenemang i Fiji